Albert Bertelsen (1921-2019), pittore danese;
Jens Jørn Bertelsen (1952), ex calciatore danese;
Trond Erik Bertelsen (1984), calciatore norvegese.